Close As You Get — студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, вышедший в 2007-м году.

Список композиций 
 «If the Devil Made Whisky» (Moore) — 2:48
 «Trouble at Home» (Moore) — 5:00
 «Thirty Days» (Chuck Berry) — 3:16
 «Hard Times» (Moore) — 3:04
 «Have You Heard?» (John Mayall) — 5:49
 «Eyesight to the Blind» (Sonny Boy Williamson II) — 2:34
 «Evenin'» (Swain/Royce) — 5:47
 «Nowhere Fast» (Moore) — 3:38
 «Checkin' up on My Baby» (Sonny Boy Williamson II) — 5:24
 «I Had a Dream» (Moore) — 7:16
 «Sundown» (Son House) — 7:08

В записи принимали участие 
 Gary Moore — вокал/гитара, Dobro on «Sundown»
 Brian Downey — ударные
 Vic Martin — клавишные
 Pete Rees — бас-гитара
 Mark Feltham — гармоника в песнях «Hard Times» и «Checkin' up on My Baby»
 Продюсеры: Gary Moore и Ian Taylor

Записано и смикшировано в студии Sarm Hookend, за исключением аккомпанементного трека «I Had a Dream», записанного Franco Cameli и ассистентом Joshua Blair в студии Sphere Studios.

Ссылки 
 

Альбомы 2007 года
Альбомы Гэри Мура
Альбомы блюз-рока